Die NBA-Saison 2013/14 war die 68. Spielzeit der National Basketball Association. Meister wurden die San Antonio Spurs, die sich im Finale gegen den Titelverteidiger Miami Heat durchsetzten.

Vor dem Saisonbeginn

Neuer Name für die New Orleans "Hornets" 
Im April 2013 vollzog das Management in New Orleans einen Namenswechsel zu „Pelicans“ (deutsch: Pelikane), da sich die Fangemeinde mit dem Namen „Hornets“ (deutsch: Hornissen), den sie aus Charlotte mitgebracht hatte, nicht identifizieren konnte. Nach Aussagen der Teamführung passt ein Pelikan vom äußeren Erscheinungsbild besser zu einer Küstenregion.

NBA-Draft 

Der NBA-Draft 2013 fand am 27. Juni 2013 im Barclays Center in Brooklyn, New York statt. In zwei Draftrunden konnten sich die 30 NBA-Teams die Rechte an 60 Nachwuchsspielern aus der Collegeliga NCAA und dem Ausland sichern. Der Kanadier Anthony Bennett wurde als erster Spieler ausgewählt. Hinter ihm folgten Victor Oladipo und Otto Porter. Weiterhin wurde Dennis Schröder aus Braunschweig an 17. Stelle von den Atlanta Hawks gedraftet.

Wichtige Vereinswechsel 
 Nach nur einer Saison bei den Los Angeles Lakers verließ Dwight Howard, der zu diesem Zeitpunkt wohl beste Center der Liga, die Westküste wieder und schloss sich den Houston Rockets an.
 Der Blockbuster-Trade des Sommers fand zwischen den Brooklyn Nets und den Boston Celtics statt. So bekamen Boston Celtics unter anderem Gerald Wallace und Kris Humphries. Die Brooklyn Nets die Altstars Kevin Garnett, Paul Pierce und Jason Terry.
 Zudem verpflichteten die Brooklyn Nets Andrei Kirilenko von den Minnesota Timberwolves. Dieser Wechsel erregte eine Menge Aufsehen, weil Kirilenko damit auf viel Geld verzichtete.
 Neun Jahre nach seinem NBA-Triumph mit den Detroit Pistons kehrte der damalige Finals-MVP Chauncey Billups von den Los Angeles Clippers nach Michigan zurück.
 Ebenfalls nach nur einer Saison, damals auch Teil des Howard-Trades, verließ Andre Iguodala die Denver Nuggets und schloss sich den Golden State Warriors an. Insgesamt waren sechs Spieler und drei Teams an diesem Trade beteiligt.
 Die New York Knicks verstärkten sich mit Andrea Bargnani von den Toronto Raptors und Metta World Peace von den Los Angeles Lakers.
 Der deutsche Center Chris Kaman (Dallas Mavericks) wechselte zu den Los Angeles Lakers.
 Die Mavericks verpflichteten Monta Ellis von den Milwaukee Bucks und José Calderón von den Detroit Pistons.
 Tim Ohlbrecht verließ nach nur drei Kurzeinsätzen die Houston Rockets und war kurzzeitig bei den Philadelphia 76ers unter Vertrag. Seit November 2013 spielt er erneut für die Rio Grande Valley Vipers in der D-League.
 Ein weiterer Deutscher landete bei den Los Angeles Lakers: Elias Harris unterschrieb nach guten Leistungen in der NBA Summer League einen Vertrag in Los Angeles, wurde jedoch wenige Wochen nach Saisonstart von den Los Angeles Lakers entlassen.

Endstände 
S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf den Divisionsführenden in Siegen

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der vierte Platz garantiert, auch wenn mehr als drei Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht haben.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Kevin Durant, Oklahoma City Thunder
 Defensive Player of the Year: Joakim Noah, Chicago Bulls
 Rookie of the Year: Michael Carter-Williams, Philadelphia 76ers
 Sixth Man of the Year: Jamal Crawford, Los Angeles Clippers
 Most Improved Player: Goran Dragić, Phoenix Suns
 Coach of the Year: Gregg Popovich, San Antonio Spurs
 All-NBA First Team:
 F – Kevin Durant, Oklahoma City Thunder
 F – LeBron James, Miami Heat
 C – Joakim Noah, Chicago Bulls
 G – James Harden, Houston Rockets
 G – Chris Paul, Los Angeles Clippers
 All-NBA Second Team:
 F – Blake Griffin, Los Angeles Clippers
 F – Kevin Love, Minnesota Timberwolves
 C – Dwight Howard, Houston Rockets 
 G – Stephen Curry, Golden State Warriors
 G – Tony Parker, San Antonio Spurs
 All-NBA Third Team:
 F – Paul George, Indiana Pacers
 F – Al Jefferson, Charlotte Bobcats
 C – LaMarcus Aldridge, Portland Trail Blazers
 G – Goran Dragić, Phoenix Suns
 G – Damian Lillard, Portland Trail Blazers
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Paul George, Indiana Pacers
 F – Serge Ibaka, Oklahoma City Thunder
 C – Joakim Noah, Chicago Bulls
 G – Andre Iguodala, Golden State Warriors
 G – Chris Paul, Los Angeles Clippers
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – LeBron James, Miami Heat
 F – Kawhi Leonard, San Antonio Spurs
 C – Roy Hibbert, Indiana Pacers
 G – Jimmy Butler, Chicago Bulls
 G – Patrick Beverley, Houston Rockets
 All-NBA Rookie First Team:
 Michael Carter-Williams, Philadelphia 76ers
 Victor Oladipo, Orlando Magic
 Trey Burke, Utah Jazz
 Mason Plumlee, Brooklyn Nets
 Tim Hardaway, Jr., New York Knicks
 All-NBA Rookie Second Team:
 Kelly Olynyk, Boston Celtics
 Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks
 Gorgui Dieng, Minnesota Timberwolves
 Cody Zeller, Charlotte Bobcats
 Steven Adams, Oklahoma City Thunder

Play-offs 
Alle Play-off-Runden werden im Best-of-Seven-Modus gespielt.

NBA Finals 2014

Siehe auch 
 NBA-Draft 2013

Weblinks 
 Die Saison 2013/14 bei basketball-reference.com (englisch)

Einzelnachweise 

NBA-Saison
Nba 2013/14